«Битва при Сан-Романо» () — серия из трёх картин итальянского художника Раннего Возрождения Паоло Уччелло.

Художник написал их в 1456—1460 гг. по заказу Козимо Медичи. В настоящий момент это 3 большие картины, разбросанные по разным музеям Европы, с изображением сцен битвы между флорентийцами и сиенцами, состоявшейся при Сан-Романо в 1432 году. Первоначально это был единый фриз длиной в 9,5 м, помещённый высоко на стенах одной из комнат Палаццо Медичи. В инвентаре 1492 года они упоминаются как часть убранства спальни Лоренцо Великолепного (на других стенах которой находились три другие картины кисти того же художника совместно с Франческо Пезеллино — схватка львов и драконов, Суд Париса и охотничья сцена; а ниже висели шпалеры со сходными рыцарскими и охотничьими мотивами). Этот ансамбль напоминал по сюжетам и стилю декоративное убранство североитальянских замков.

Образцом для Учелло послужили, возможно, несохранившиеся фрески Пизанелло в зале Большого совета Палаццо дожей, изображавшие битву римских войск с армией Барбароссы у ворот св. Ангела.

Фильмография 
 «Гром в Тоскане», фильм  из цикла «Палитры» (Франция, 1999).

Примечания 

 Картина на сайте Лувра
 Картина на сайте Лувра

Литература 

 AA.VV., Galleria degli Uffizi, collana I Grandi Musei del Mondo, Roma 2003.
 National Gallery Catalogues: The Fifteenth Century Italian Paintings, Volume 1, by Dillian Gordon, 2003, pp. 378—397 ISBN 1857092937
 Cirlot, L. (dir.), Museo del Louvre II, Col. «Museos del Mundo», Tomo 4, Espasa, 2007, ISBN 978-84-674-3807-9, pp. 62-63.
 Maneyre-Dagen, N., Leer la pintura, Spes Editorial, S.L., 2005. ISBN 84-8332-598-5.
 Monreal, L., Grandes Museos, vol. 2, Editorial Planeta, 1975. ISBN 84-320-0460-X (colección completa).
 Corsini Diletta Paolo Ucello. La battaglia di San Romano. — Giunti Editore, 1998.

Картины по алфавиту
Картины XV века
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Картины из собрания галереи Уффици
Картины из собраний Лувра
Циклы картин
Батальные картины
Картины с изображением лошадей